Катастрофа DC-10 в Чикаго — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в пятницу 25 мая 1979 года. Авиалайнер McDonnell Douglas DC-10-10 авиакомпании American Airlines выполнял регулярный внутренний рейс AA191 по маршруту Чикаго—Лос-Анджелес, но при разгоне по ВПП лишился двигателя №1 (левый) и через минуту после взлёта рухнул на землю в 1,5 километрах от аэропорта Чикаго. В катастрофе погибли 273 человека — все находившиеся на борту самолёта 271 человек (258 пассажиров и 13 членов экипажа) и 2 человека на земле.

До терактов 11 сентября 2001 года это было самое смертоносное авиационное происшествие на территории США; оно же остаётся худшей авиакатастрофой как в федерации, так и в Новом Свете. По числу погибших она занимает второе место среди катастроф с участием DC-10 (после катастрофы под Парижем, 346 погибших). На момент событий (в 1979 году) была третьей из крупнейших авиакатастроф, на 2020 год — тринадцатая.

Причиной катастрофы стало отделение при взлёте двигателя №1 (левого), который разорвал одну из гидросистем и вырвал часть крыла.

Сведения о рейсе 191

Самолёт 
McDonnell Douglas DC-10-10 (регистрационный номер N110AA, заводской 46510, серийный 022) был выпущен в 1971 году (первый полёт совершил 29 октября), став 22-м выпущенным DC-10. 28 февраля 1972 года поступил в авиакомпанию American Airlines. На день катастрофы налетал 19 871 час. Последний крупный ремонт (C) прошёл 28 марта 1979 года, после чего самолёт налетал 341 час.

Лайнер был оснащён тремя двухконтурными турбовентиляторными двигателями General Electric CF6-6D. Двигатели имели следующие данные:

По данным на 24 мая 1979 года по самолёту не было никаких серьёзных замечаний. Данные на 25 мая сгорели в катастрофе.

Экипаж и пассажиры 
Самолётом управлял очень опытный экипаж, состав которого был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 53-летний Уолтер Х. Лакс (). Очень опытный пилот, проработал в авиакомпании American Airlines 28 лет и 5 месяцев (с ноября 1950 года). Был квалифицирован для полётов на 17 типах самолётов, включая такие, как Boeing 707, Boeing 727, DC-6 и DC-7. На командира McDonnell Douglas DC-10 был квалифицирован в декабре 1971 года, то есть практически уже в начале их появления. Имел дальнозоркость, в связи с чем, по медицинским показаниям, носил очки. Налетал свыше 22 500 часов, свыше 3000 из них на DC-10.
 Второй пилот — 49-летний Джеймс Р. Диллард (). Опытный пилот, проработал в авиакомпании American Airlines 12 лет и 10 месяцев (с июня 1966 года). На второго пилота McDonnell Douglas DC-10 был квалифицирован в июле 1977 года. В отличие от КВС носил контактные линзы в связи с близорукостью. Налетал 9275 часов, свыше 1080 из них на DC-10.
 Бортинженер — 56-летний Альфред Ф. Удович (). Проработал в авиакомпании American Airlines 24 года и 4 месяца (с января 1955 года). На бортинженера McDonnell Douglas DC-10 был квалифицирован в сентябре 1971 года. Налетал свыше 15 000 часов, свыше 750 из них на DC-10.

В салоне самолёта работали 10 бортпроводников:
 Линда Бунденс (),
 Паула Бернс (),
 Джеймс Дехарт-младший (),
 Кармен Фаулер (),
 Кэтрин Хиберт (),
 Кэрол Ом (),
 Линда Принс (),
 Майкл Шасбургер (),
 Нэнси Салливан (),
 Салли Титтерингтон ().

Всего на борту самолёта находился 271 человек — 13 членов экипажа и 258 пассажиров.

Хронология событий 

25 мая 1979 года небо над Чикаго было ясным и дул северо-восточный (азимут 20°) ветер со скоростью 40,7 км/ч, видимость составляла 24 километра.

В 14:50 CDT McDonnell Douglas DC-10-10 борт N110AA был отбуксирован от гейта №K5, а затем начал движение по рулёжкам к взлётной полосе №32R. Вес авиалайнера составлял 171 900 килограммов, что соответствовало скорости принятия решения (V1) 257 км/ч, скорости подъёма носовой стойки шасси (VR) 269 км/ч и минимальной безопасной скорости набора высоты (V2) 283 км/ч. Во время запуска двигателя и движения самолёта по аэропорту его работники не заметили ничего необычного.

В 14:59 лайнер занял позицию на исполнительном старте в начале ВПП. В 15:02:46 авиадиспетчер Эдвард Ракер () связался с рейсом 191 и дал команду на взлёт, на что в 15:02:46 командир доложил: Американ один девяносто один на взлетный (). РУДы были установлены на 99,4%, и самолёт начал разгон. Но когда он пробежал по полосе 1,8 км, с диспетчерской вышки увидели, как двигатель №1 (левый) вместе с пилоном отделился от заднего крепления, перелетел через переднюю кромку левого крыла и, оторвав при этом кусок крыла длиной около метра, рухнул позади самолёта на ВПП, после чего за самим крылом появился белый воздушный след от вытекающего авиатоплива. Помимо топливопроводов, оторвавшийся двигатель также порвал линии электро- и гидросистем. Падение давления в гидросистеме привело к тому, что левые предкрылки начали медленно убираться. Между тем рейс 191 уже оторвался от ВПП и со скоростью до 319 км/ч начал набор высоты со средней вертикальной скоростью 5,6—5,8 м/с.

Понимая критичность ситуации, диспетчер тут же связался с экипажем: Американ один девяносто один тяжёлый, вы хотите вернуться на ВПП? (). Однако ответа не прозвучало, так как экипаж был занят проблемой сохранения полёта. Пилоты увидели по приборам, что пропала тяга левого двигателя, но не знали, что тот оторвался, при этом нанеся крылу серьёзные повреждения. Из-за асимметрии тяги двигателей второй пилот начал выравнивать самолёт с помощью руля направления. Рейс 191 на скорости 303,7 км/ч поднялся на высоту 90 метров, когда экипаж, в соответствии с инструкцией по полёту на двух двигателях, начал снижать скорость до 283 км/ч, для чего поднял нос вверх под углом 14°. Но через 20 секунд после отрыва от взлётной полосы, на высоте около 100 метров, когда скорость упала до 294 км/ч, на левом крыле из-за убранной механизации произошёл срыв потока, что привело к сваливанию и появлению быстро увеличивающегося крена влево. Механизация на правой консоли работала исправно и из-за разницы в подъёмах силах крыльев начал расти крен, уменьшающий подъёмную силу, что усугубило ситуацию. Авиалайнер на скорости 287 км/ч достиг высоты 122 метра, когда крен достиг прямого угла, то есть крыло заняло вертикальное положение, тем самым подъёмная сила упала до нуля и лайнер начал быстро падать. В 15:04:05, менее чем через минуту после отрыва от ВПП, рейс AA 191 под углом 20° и с боковым креном 122° левым крылом врезался в землю в Дес-Плейнс (пригород Чикаго) близ трейлерного парка в 1,4 километрах от ВПП и полностью разрушился. Полностью заправленные топливные баки взорвались, образовав большой огненный шар, и обломки самолёта полетели в ближайшие дома трейлерного парка. Дым на месте катастрофы был виден даже из центра Чикаго.

В катастрофе погибли 273 человека — все 271 человек на борту самолёта и 2 человека на земле. В трейлерном парке были разрушены 5 домов и ещё несколько были повреждены, ещё 2 человека (на земле) получили серьёзные ранения. Это худшая авиакатастрофа на североамериканском континенте.

Расследование 
Расследование причин катастрофы рейса AA 191 проводил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). В ходе расследования NTSB аннулировал сертификат лётной годности всех DC-10 с 6 июня по 13 июля 1979 года, в результате 270 авиалайнеров DC-10 на это время прекратили полёты. Авиакомпании понесли огромные убытки.

Окончательный отчёт расследования NTSB был опубликован 21 декабря 1979 года.

Согласно отчёту, причиной отрыва двигателя №1 стала некачественная процедура регулярного технического обслуживания, проведённая в  (Талса, Оклахома). Механик, как оказалось, не следовал инструкции по демонтажу и монтажу двигателя №1 и его крепления, что впоследствии вызвало его выход из строя. Двигатель №1 поднимали и крепили на подъёмнике, и от ударных нагрузок при монтаже в креплении стали появляться микротрещины, которые в итоге привели к разрыву соединения.

47-летний начальник бригады технического обслуживания авиакомпании American Airlines в Талсе Эрл Р. Маршалл (), который руководил последней процедурой технического обслуживания разбившегося самолёта, впоследствии покончил жизнь самоубийством за ночь до того, как он должен был быть допрошен в суде адвокатами от компании «McDonnell Douglas».

Культурные аспекты 
 Катастрофа рейса 191 American Airlines была показана в двух документальных сериалах от телеканала «National Geographic Channel» — Секунды до катастрофы (серия Чикагский рейс 191) и Расследования авиакатастроф (серия Самая страшная авиакатастрофа в США).
 Также она показана в американском документальном телесериале от «MSNBC» Почему разбиваются самолёты () в серии Точка разлома ().
 Катастрофа рейса 191 упоминается в романе Майкла Крайтона «Крылья».

См. также 
 Катастрофа L-188 в Чикаго
Авиакатастрофы вследствие отделения двигателей
 Катастрофа Boeing 747 под Тайбэем
 Инцидент с Boeing 707 над Дромом
 Катастрофа Boeing 747 в Амстердаме

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network
 
 

События 25 мая
Май 1979 года
История Чикаго
1979 год в Иллинойсе
Авиационные происшествия вследствие потери управления в полёте
Авиационные происшествия вследствие отказа двигателей
Авиационные происшествия с жертвами на земле
Авиационные происшествия в США 1979 года
Авиационные происшествия с McDonnell Douglas DC-10
Авиационные происшествия в Иллинойсе
Авиационные происшествия American Airlines